Melicharoptera är ett släkte av insekter. Melicharoptera ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Melicharoptera